Тироп () — кенийская фамилия. Известные носители:

 Тироп, Агнес Джебет (1995—2021) — кенийская легкоатлетка.
 Тироп, Сэмми (род. 1959) — кенийский легкоатлет.